Hieronder volgt een lijst van wereldbekerwinnaars biatlon, alsmede de nummer twee en drie, per discipline.

Mannen

Algemene wereldbeker 

 Medailleklassement individueel

Medailleklassement per land

Individueel 

Medailleklassement per land

Sprint 

Medailleklassement per land

Achtervolging 

Medailleklassement per land

Massastart 

Medailleklassement per land

Estafette 

Medailleklassement

Landenklassement 

Medailleklassement

Vrouwen

Algemene wereldbeker 

Noot: De vrouwen wereldbeker werd tot het seizoen 1986/1987 de European Cup genoemd. Ondanks de naam mochten ook biatleten buiten Europa deelnemen.

 Medailleklassement individueel

Medailleklassement per land

Individueel 

Medailleklassement per land

Sprint 

Medailleklassement per land

Achtervolging 

Medailleklassement per land

Massastart 

Medailleklassement per land

Estafette 

Medailleklassement

Landenklassement 

Medailleklassement

Gemengd 
Het gemengde klassement is het jongste klassement in de wereldbeker biatlon. De eerste gemengde estafette werd in het seizoen 2004/2005 georganiseerd. Sinds het seizoen 2010/11 is er een een gemengd wereldbekerklassement, waar sinds het seizoen 2014/15 ook de single gemengde estafette meetelt. Daarmee is het gemengde klassement, het enige klassement dat uit twee verschillende wedstrijdformules bestaat.

Estafette 

Medailleklassement

Zie ook 
 Wereldbeker biatlon
 Lijst van olympische kampioenen biatlon
 Lijst van wereldkampioenen biatlon